Das Juniorendoppel der Wimbledon Championships 2016 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger waren Lý Hoàng Nam und Sumit Nagal.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2016